Села:
 Зеленів — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Зеленів — Чернівецька область, Вижницький район